Тарч:

 Тарч — щит с железной рукавицей, надеваемой на левую руку.
 Тарч — тип средневековых европейских щитов.
 Тарч — шотландский круглый щит.